Досо́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Деса. Население — 1 781 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Video do Mosteiro de San Pedro de Dozón

Муниципалитеты Понтеведры